2 miejscowości w Polsce: 
 Komaszówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów 
 Komaszówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin